We wspinaczce asekuracja to działania prowadzące do minimalizacji skutków odpadnięcia;
 W ekonomii asekuracja to zapewnienie ubezpieczonemu odszkodowania, zobacz ubezpieczenie.